Саудовская Про-лига 2016/2017 — 40-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Он начался 11 августа 2016 года и закончился 4 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте slstat.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте soccerway.com

2016/2017
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2017 году